Lily Potter Evans, mare de Harry Potter, morta per Lord Voldemort
 Lily Luna Potter, filla de Harry Potter i Ginny Weasley